Усольцева — название населённых пунктов в России:
 Усольцева — деревня в Кежемском районе Красноярского края, упразднена в 2014 г.
 Усольцева — деревня в Шатровском районе Курганской области.
 Усольцева — деревня в Тобольском районе Тюменской области.